Friedheim peut désigner :

Patronyme 
 Arthur Friedheim, un pianiste et compositeur allemand.

Toponyme 
 , un village du Missouri aux États-Unis
 le nom allemand de Miasteczko Krajeńskie, un village de Pologne, situé dans la voïvodie de Grande-Pologne.

Voir aussi 
 , un Prix décerné par le John F. Kennedy Center for the Performing Arts.